

Patronyme 

 Adolphe Duclos (1865-&ç?), peintre français ;
 Alfred Duclos DeCelles (1843-1925), journaliste, écrivain, avocat et bibliothécaire québécois ;
 André Duclos (1932-2007), poète français ;
 Antoine-Jean Duclos (1742-1795), dessinateur et graveur français ;
 Charles Pinot Duclos (1704-1772), écrivain et historien français, membre de l'Académie française ; 
 Constant Duclos (1885-1962), marin français ;
 Denis Duclos (1947-), sociologue, docteur d'État, directeur de recherche au CNRS ;
 Édouard Jean Marie Duclos (1811-1875), homme politique français ;
 François Duclos (1758-1822), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 François Louis Dedon-Duclos (1762-1830), général français d’Empire ;
 Germain Duclos (19?-), psychoéducateur et orthopédagogue canadien ;
 Gilbert Duclos-Lassalle (1954-), coureur cycliste français ;
 Hervé Duclos-Lassalle (1979-), coureur cycliste français, fils du précédent ;
 Jacques Duclos (1896-1975), homme politique français, dirigeant du Parti communiste français ;
 Jean Duclos (1895-1957), homme politique français ;
 Jean Duclos (1914-1981), syndicaliste français ;
 Jean-Pierre Duclos (1931-2016), acteur suisse, spécialisé dans le doublage ;
 Jean-Yves Duclos (1965-), économiste et homme politique canadien ;
 Joseph Duclos (1719-1764, marchand et négociant français
 Marion Duclos (1981-), autrice et illustratrice de bande dessinée française ;
 Maurice Duclos (1906-1981), agent de renseignement de la France libre ;
 Nicolas-Pierre Duclos-Guyot (1722-1794), navigateur français ;
 Nicole Duclos (1947-), athlète française ;
 Philippe Duclos (1923-1944), agent secret du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Philippe Duclos (1946-), acteur français ;
 Pierre-Louis Duclos (1783-1853), malacologue français
 Samuel Cottereau du Clos dit Duclos, (1598-1685), chimiste français ;
 Sylvain Duclos (1978-), snowboardeur français.

Toponyme 

 Duclos, un hameau québécois ;
 Place Duclos-Pinot, une place dans la commune de Dinan en Bretagne.

Divers 
 Maillard et Duclos, entreprise de travaux publics (BTP)
 Affaire Maillard et Duclos, première affaire de financement illégal du RPR

Patronyme français